Fernando Augusto Francisco Antonio de Sajonia-Coburgo-Gotha (Viena, 29 de octubre de 1816-Lisboa, 15 de diciembre de 1885) fue rey iure uxoris de Portugal por su matrimonio con la reina María II (1819-1853), desde el nacimiento de su hijo en 1837 hasta su muerte en 1853.

En consonancia con el derecho portugués, solo después del nacimiento de su hijo en 1837 adquirió el título de rey. Su reinado llegó a su fin con la muerte de su esposa en 1853, pero fue regente de su hijo y sucesor, el rey Pedro V, hasta el 16 de septiembre de 1855.

Biografía

Primeros años 
Era hijo primogénito de Fernando, duque de Sajonia-Coburgo-Gotha (1785-1851) y de la duquesa María Antonia de Koháry (1797-1862). Pasó a la historia como O Rei-Artista ('el Rey Artista'). Sobrino del duque Ernesto I de Sajonia-Coburgo-Gotha y del rey Leopoldo I de los Belgas. Tuvo tres hermanos más jóvenes: Augusto (1818-1881), Victoria (1822-1857) y Leopoldo (1824-1884).

El príncipe Fernando creció en las tierras de la familia en la actual Eslovaquia, y en las cortes de Austria y Alemania.

Rey de Portugal 

En 1835, cuando la reina María II de Portugal enviudó a los 16 años de su primer marido, el príncipe Augusto de Beauharnais (1810-1835), Fernando fue elegido como el nuevo cónyuge de la soberana.

Las negociaciones matrimoniales fueron dirigidas porFrancisco de Almeida Portugal, conde de Lavradio, y el contrato de matrimonio se firmó el 1 de diciembre de 1835, con el barón de Carlowit en representación del duque reinante de Sajonia-Coburgo, y el barón Stockmar en nombre del príncipe Fernando, su padre.

De acuerdo con la ley portuguesa, el marido de la reina solo podría recibir el título de rey después del nacimiento de un hijo del matrimonio. Por eso, el primer marido de la reina, Augusto de Beauharnais, duque de Leuchtenberg, no ostentó este título. Tras el nacimiento del futuro rey Pedro V de Portugal el 16 de septiembre de 1837, fue proclamado como Fernando II, rey de Portugal.

Aunque el poder real recaía en María, ambos esposos formaban un buen equipo que supo resolver los varios problemas que se presentaron durante su reinado. El rey desempeñó un papel destacado en la historia política portuguesa, actuando a menudo como regente durante los numerosos embarazos de su esposa.

María murió al dar a luz a su undécimo hijo en 1853 y Fernando asumió la regencia, porque el heredero era menor de edad (16 años).

Tronos griego y español 

En 1862, hubo un levantamiento en Grecia contra el rey Otón I (1815-1867). Los griegos ofrecieron el trono a Fernando II, que no aceptó. En 1868, la Revolución Gloriosa expulsó de España a la reina Isabel II y a su familia. El gobierno provisional ofreció la Corona española a Fernando II, entonces de cuarenta y nueve años de edad, pero éste rechazó de nuevo una propuesta para convertirse en monarca.

Vida posterior 
En 1869, Fernando se casó con la cantante de ópera Elisa Hensler (1836-1929) quien tenía una hija, Alicia, de padre desconocido. Elisa heredó la mayoría de sus posesiones a la muerte de Fernando en 1885, entre ellas el Palacio da Pena.

Fernando II era un hombre inteligente, de ideas modernas y liberales y amante del arte. Era experto en el grabado, la cerámica y la pintura de acuarela. Fue presidente de la Real Academia de las Ciencias y las Artes, protector de la Universidad de Coímbra y Gran Maestro de la orden Rosacruz.

En 1838, el rey Fernando II adquirió el antiguo monasterio jerónimo de Nuestra Señora de la Peña, que había sido construido por el rey Manuel I de Portugal, en 1511 en la cima de la colina sobre Sintra y estaba desocupado desde 1834, cuando las órdenes religiosas fueron suprimidas en Portugal. El monasterio consistía en el claustro y sus dependencias, la capilla, la sacristía y la torre del campanario, que hoy forman la sección norte del Palacio da Pena, o el Palacio Viejo como se le conoce.

Fernando comenzó haciendo reparaciones en el antiguo monasterio, que, según las fuentes históricas de la época, estaba en muy malas condiciones. Reformó la totalidad de la planta superior, sustituyendo las catorce celdas utilizadas por los monjes por estancias de mayor tamaño y cubriéndolos con los techos abovedados que todavía se pueden ver hoy en día. Hacia 1843, el rey decidió ampliar el palacio construyendo un nuevo ala (el Nuevo Palacio) con habitaciones incluso más grandes (el Gran Palacio es un buen ejemplo de ello), que terminan en una torre circular junto a las nuevas cocinas. El trabajo de construcción fue dirigido por el barón de Eschwege (1777-1855), una fantasía arquitectónica, de estilo ecléctico, llena de simbolismo que podría compararse con el castillo Neuschwanstein del rey Luis II de Baviera (1845-1886). El palacio fue construido de tal forma que fuera visible desde cualquier punto del parque, que consiste en un bosque y exuberantes jardines con más de quinientas especies diferentes de árboles procedentes de los cuatro rincones de la tierra. Pasó sus últimos años en este castillo con su segunda esposa, recibiendo a los más grandes artistas de su tiempo.

Muerte 
Reposa junto a María II, su primera esposa, en el Panteón de los Braganza, en São Vicente de Fora, Lisboa.

Matrimonios y descendencia 

Fernando II se casó el 1 de enero de 1836, con la reina María II de Portugal, hija del rey Pedro I de Brasil y IV de Portugal, con quien tuvo 11 hijos:

 Pedro (1837-1861).
 Luis, duque de Oporto y Viseo (1838-1889).
 María, nacida y muerta el 4 de octubre de 1840.
 Juan, duque de Beja (1842-1861).
 María Ana (1843-1884), casada con Jorge I de Sajonia.
 Antonia María (1845-1913), casada con Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen.
 Fernando (1846-1861).
 Augusto, duque de Coímbra (1847-1889).
 Leopoldo, nacido y muerto el 7 de mayo de 1849.
 María de Gloria, nacida y muerta el 3 de febrero de 1851.
 Eugenio, nacido y muerto el 15 de noviembre de 1853, unas horas después de su madre.

Más adelante en su vida, después de la muerte de María, se casó morganáticamente en Lisboa el 10 de junio de 1869 con la actriz Elisa Hensler (22 de mayo de 1836 - 21 de mayo de 1929), creada condesa de Edla, sin descendencia. 

Él sobrevivió a ocho de sus once hijos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
.

Masones de Portugal
Reyes de Portugal
Regentes de Portugal con la casa de Braganza
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Nacidos en Viena
Católicos de Portugal
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Consortes de la casa de Braganza